Un show cu Patrick Stea (în engleză: The Patrick Star Show) este un serial de televiziune de comedie animat american. Este un spin-off al serialului de animație SpongeBob Pantaloni Pătrați, concentrându-se pe Patrick Stea și familia lui prezentând o emisiune de talk show.

Serialul a avut premiera în Statele Unite pe 9 iulie 2022. Pe 21 martie 2022, serialul a fost reînnoit pentru un al doilea sezon.

Premiera în România a fost pe 13 mai 2022 la Nickelodeon.

Premisa
Patrick Stea este prezentator al propriei lui emisiuni de talk show la el acasă, fiind sprijinit de familia lui.

Personaje
Patrick Stea
Squidina Stea
Iepuraș Stea
Cecil Stea
BuniculPat
SpongeBob Pantaloni Pătrați
Calamar Tentacule
Sandy Veveriță
Eugene Harold Krabs
Plankton

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Seriale de animație
Seriale de televiziune americane
Desene animate
Nickelodeon
SpongeBob Pantaloni Pătrați